

Глазго — місто, штат Кентуккі
 Глазго — місто, штат Міссурі
 Глазго — місто, штат Монтана
 Глазго — місто, штат Пенсільванія
 Глазго — місто, штат Вірджинія
 Глазго — місто, штат Західна Вірджинія
 Глазго — селище, штат Іллінойс
 Глазго — переписна місцевість, штат Делавер
 Глазго — переписна місцевість, штат Орегон